Il gruppo della trippkeite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della trippkeite 
 Apuanite
 Kusachiite
 Schafarzikite
 Trippkeite
 Versiliaite

Note 

Trippkeite